Osiedle Sikorskiego (Głowno)
 Osiedle Sikorskiego (Konin)
 Osiedle Sikorskiego (Kościan)
 Osiedle Władysława Sikorskiego (Żory)

Strony ujednoznaczniające